NH Hotels (de l'acrònim de Navarra Hoteles), cadena hotelera d'Espanya
 Escola Universitària d'Economia i Administració i Direcció d'Empreses de Noruega (del seu nom en noruec Norges Handelshøyskole), escola universitària d'economia amb seu a Bergen (Noruega)
 Escola de Comerç dels Països Baixos (del seu nom en neerlandès Nederlandsche Handels-Hoogeschool), escola universitària de comerç, predecessora de l'actual Universitat Erasme de Rotterdam, als Països Baixos